Ytterenhörna kan syfta på:
 Ytterenhörna socken – en socken i Södermanland i Selebo härad
 Ytterenhörna landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län –1948
 Ytterenhörna församling – en församling i Strängnäs stift från medeltiden fram till 1948
 Ytterenhörna kyrka – en kyrkobyggnad